Xian Yifang (* 20. August 1977 in Baoding, Volksrepublik China) ist eine französische Tischtennisspielerin. Sie ist seit 2005 international aktiv und nahm bisher (2016) an acht Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil. 2012 wurde sie Vizeeuropameisterin im Einzel.

Werdegang 
Die in China geborene Xian Yifang übersiedelte 1997 nach Frankreich und erhielt im April 2005 die französische Staatsbürgerschaft. Somit war sie für Frankreich international spielberechtigt. Xion Yifang ist Abwehrspielerin.

Seit 2006 nahm Xian Yifang an acht Weltmeisterschaften teil, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. Erfolgreich mit einer Silbermedaille war sie bei der Europameisterschaft 2012; im Einzelwettbewerb erreichte sie nach Siegen über Elizabeta Samara (Rumänien), Georgina Póta (Ungarn) und Liu Jia (Österreich) das Endspiel, in dem sie der weißrussischen Spielerin Viktoria Pavlovich unterlag. Im Doppel mit Xue Li (Frankreich) schied sie im Viertelfinale aus.

2008 qualifizierte sie sich erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Im Einzel verlor sie in der Runde der letzten 32 gegen Lau Sui Fei aus Hongkong. Bei den Olympischen Spielen 2012 besiegte sie Sarah Hanffou (Kamerun) und Ri Myong-sun (Nordkorea), schied danach aber gegen Wang Yuegu (Singapur) aus.

Die beste Platzierung in der ITTF-Weltrangliste verzeichnete Xian Yifang mit Rang 47 im November 2012 und Juni 2013.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

  (abgerufen am 10. September 2016)
  (abgerufen am 10. September 2016)
 Biographie auf Ladepechs vom 5. August 2008:Tennis de table: Xian Yi Fang, la plus chinoise des pongistes françaises - A la Une (französisch) (abgerufen am 10. September 2016)

Tischtennisspieler (Frankreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Chinese
Franzose
Geboren 1977
Frau